А́ндрія Мохоро́вичич  (1857—1936) — хорватський геофізик та метеоролог.

Життєпис 
У 1909 році виявивши відмінності в швидкості проходження хвиль, породжених землетрусами, через товщу Землі. Прийшов до висновку, що під земною корою на глибині 30 км лежить щільніша мантія. Розробив методику реєстрації землетрусів і запропонував конструкцію ряду геофізичних приладів.

Його ім'ям названа поверхня Мохоровичича.

На його честь також названо астероїд 8422 Мохоровичич.

Примітки

Література 
 

Персоналії за алфавітом
Хорватські фізики
Сейсмологи Хорватії
Метеорологи Хорватії
Поховані на Мірогою
Науковці, на честь яких названо астероїд
Академіки Академії наук і мистецтв Хорватії
Люди на марках